

Geografia
 Brasile
 Amarante – comune dello Stato del Piauí
 Portogallo
 Amarante – comune del Distretto di Porto

Altro
 Amarante – forma francese femminile del nome proprio di persona italiano Amaranto
Giuseppe Amarante – politico e sindacalista italiano